El término Ōshio se puede referir a:

Estación Ōshio (Fukui)
Estación Ōshio (Hyogo)
Ōshio (destructor)
Ōshio (SS-561)
Ōshio Heihachirō: Samurái representante de la escuela Ōyōmei de Neo-confucionismo.